Особняк Л. Б. Нахимова — городская усадьба построенная архитектором Е. И. Дескубесом для предпринимателя нефтепромышленника Нахимова в 1915—1916 годах. Здание в стиле модерн было возведено в центре Грозного.

Описание 
Бывший памятник архитектуры в центральной части Грозного двухэтажный особняк с цокольным этажом с витражами на пересечении улицы им. Полежаева с улицей им. Лорсанова. Красиво выполненное, с элементами архитектурного декора, узкими переплётами рам с цветными стёклами. «Весной 1916 года Л. Б. Нахимов, грозненский нефтепромышленник, отметил новоселье в отстроенном особняке. Он был возведен по плану архитектора Е. И. Дескубеса в модном в то время стиле модерн. В двух этажах дома были расположены двадцать шесть комнат: танцевальный зал, большой зимний сад, бильярдная, парадная лестница и т. д.». К особняку Нахимова примыкало двухэтажное здание конюшен миллионера, в котором при советской власти разместилось Статуправление, а рядом с ним — небольшой скверик.

История 
Л. Б. Нахимов до революции владел нефтеперегонного заводом «Польза» в Грозном. Октябрьская революция 1917 года заставила его покинуть страну. Особняк занял Грозненский Совет депутатов и размещался там до декабря 1919 года. Затем большевики под натиском вооружённых сил юга России (ВСЮР) оставили город. А в бывшем здании особняка сразу же расположилась контрразведка ВСЮР. В марте 1920 года белогвардейцы были разгромлены, и особняк был занят Грозненским революционным комитетом. На фасаде особняка были закреплены мемориальные доски. С его балкона 3 апреля 1920 года известные революционеры С. К. Орджоникидзе и С. М. Киров встречали парад отрядов красных партизан, отвоевавших город.

В этом здании в 1917—1918 годах на партийных встречах Грозненского совета депутатов бывали предводители местных красноармейцев: Н. Гикало, А. Шерипов, революционеры Н. Анисимов, А. Костерин и другие. Некоторые сцены фильма о революции на Кавказе «Приходи свободным» (середина 80-х годов XX; в фильме снимались артисты Д. Л. Золотухин, Е. Н. Бондарчук, Н. В. Олялин, А. К. Фатюшин) снимались в здании особняка, который до его разрушения в 1995—1996 годах в обиходе назывался «нахимовским». В 1921 году здание было передано трудящимся, в нём находился Дворец труда, а с 60-х годов XX века — Чечено-Ингушский областной совет профсоюзов.

Интересный факт 
С этим зданием связана ещё одна история. В газете «Советская культура» за 1979 год появилась статья под заголовком «Инюрколлегия разыскивает». В ней сообщалось, что пришло письмо из Лондона от нефтепромышленника Л. Б. Нахимова, который заявил, что до 1917 года он жил в Грозном. Революция заставила его выехать. Причем ему пришлось сделать это так быстро, что он даже не успел взять с собой свои драгоценности. Закопав их в дубовый ящик, он ночью спрятал его в подвале дома и бежал за границу. Спустя время просит найти спрятанные им сокровища. К письму был приложен список закопанных ценностей. В нём упоминались бриллианты общим весом около пятисот каратов, нитки розового и жёлтого жемчуга, серьги и кольца с бриллиантами, золото и серебряная чайная посуда, золотые монеты и многое другое. Инюрколлегия приняла дело к сведению, но клада не обнаружила.

Примечания

Литература 
 Ваксман А. А. Записки краеведа — Грозный Чечено-Ингушское книжное издательство, 1984. — 95 с.
 Кусаев А. Д. Город Грозный: страницы истории (1818—2003). — Элиста: Джангар, 2012. — 342 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-94587-526-5.

Ссылки 
 Книга «Записки краеведа» Ваксман А. А. 

Общественные здания и сооружения Грозного
1915 год в Чечне
Здания и сооружения, построенные в 1915 году в России